

События 
 25 июля — Лорды-собственники колонии Каролины официально уступили английскому королю свои права на колонию.
 Джонатан Свифт написал «Скромное предложение».
 Стачка рабочих-сукноделов в Голландии. Заключение коллективного договора с предпринимателями.
 1729—1737 — герцог лотарингский Франц.
 В результате народной борьбы в Иране афганцы покинули Кашан, Кум, Казвин, Тегеран, Йезд и бежали в Исфахан.
 Ашраф вступил с армией в Хорасан. Конец сентября — Победа Надира над Ашрафом в битве на берегу реки Михмандост. Ноябрь — Ашраф разгромлен Надиром в сражении при Мурчехурте. Афганцы очистили Исфахан и начали отступление, превратившееся в бегство.
 Сражение казахов и джунгаров на реке Или.
 Основание города Балтимор (Мэриленд).
 Опубликован атлас звёздного неба Джона Флэмстида
 Умер хан Болат. Казахское ханство распалась на жузы — Старший, Средний и Младший.
 Специальным указом Петра II создан первый придворный оркестр.
 9 ноября — окончание Англо-испанской войны.
 Обручение Петра II с Екатериной Долгоруковой

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1729 году

 12 января — Эдмунд Бёрк, английский политический деятель и публицист (умер в 1797 году).
 22 января — Готхольд Эфраим Лессинг, немецкий драматург, теоретик искусства и литературный критик (умер в 1781 году).
 31 марта — Анри Лекейн, французский актёр, исполнитель главных ролей в премьерах пьес Вольтера (ум. 1778).
 2 мая — Екатерина II Великая, российская императрица (умерла в 1796 году).
 29 сентября — Иван Григорьевич Воейков, впоследствии игумен Ювеналий (умер в 1807 году).
 24 ноября — Александр Васильевич Суворов, великий русский полководец (умер в 1800 году).
 Михаил Никитич Кречетников — российский государственный деятель, граф, генерал-аншеф екатерининской эпохи, основатель и генерал-губернатор центральнорусских губерний (умер в 1793 году).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1729 году

 19 января — Уильям Конгрив, английский драматург, автор комедий «Старый холостяк» (1693), «Двоедушный» (1693), «Любовь за любовь» (1695), «Пути светской жизни» (1700) (род. 1670).
 31 января — Якоб Роггевен, голландский мореплаватель, открывший остров Пасхи (род. 1659).
 10 февраля — Иоганн фон Бессер (), немецкий поэт и дипломат (род. 1654).
 21 марта — Джон Лоу (), шотландский политэконом, скандально прославившийся в связи с провалом Миссисипского проекта (1720), беспрецедентной спекулятивной аферы (род. 1671).
 7 августа — Томас Ньюкомен, английский изобретатель (род. 1663).
 23 ноября — Александр Данилович Меншиков, российский генералиссимус (род. 1673).
 1 декабря — Жак Филипп Маральди, французский астроном и математик (род. 1665).

См. также

Примечания